GÖD steht als Abkürzung für:
 Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, eine Gewerkschaft im Österreichischen Gewerkschaftsbund
 Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen, eine Gewerkschaft im Christlichen Gewerkschaftsbund Deutschlands

Abkürzung